Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2015 проводился с 28 января по 1 февраля 2015 года в городе Эребру.

В чемпионате приняло участие 16 команд.

Чемпионом стала команда Karlstads CK Edin (Карлстад; скип Никлас Эдин); команда Karlstads CK выиграла чемпионат в 7-й раз в своей истории, Никлас Эдин как скип команды — в 3-й раз. Серебряные медали завоевала команда Linköpings CK Pettersson (Линчёпинг; скип K-G Pettersson). Бронзовыми призёрами стали команды, проигравшие в полуфиналах: Borlänge CK Team Bevab (Бурлэнге; скип Mats Jakobsson) и Skellefteå CK Eskilsson (Шеллефтео; скип Густав Эскилссон).

Одновременно и в том же месте проводились чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2015 и чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2015.

Формат турнира

Составы команд 

(источник: ; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный этап, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный этап, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

«W» — победа (счёт в источнике не указан, победитель понятен по тому, какая команда вышла в следующий этап); «L» — поражение.

Медальный этап (Slutspel) 
Выигравшие в «игре 2» выходят напрямую в полуфиналы, победители полуфиналов разыгрывают финал. Проигравшие в «игре 2» выходят в игру за вторую путёвку в полуфиналы; в этой встрече проигравший получает общее 5-е место. Проигравшие в «игре 1» выходят во встречи между собой, проигравшие в которых получают общее 7-е место, а победители встречаются с проигравшими в «игре 2».

Стадия 1.

Стадия 2.

Стадия 3.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2015

2015
Спорт в Швеции в 2015 году
Январь 2015 года
Февраль 2015 года
Спортивные соревнования в Эребру